''Willdenowia

  — род травянистых цветковых растений семейства Рестиевые
 Willdenowia: Annals of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin  — рецензируемый ботанический журнал